Ла́ндсбергис, Ла́ндсбяргис () — литовская фамилия немецкого происхождения. Её женские варианты Ландсбергене (; замужняя женщина) и Ландсбергите  (; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Ландсбергис, Витаутас (род. 1932) — литовский политик, общественный деятель, музыковед и искусствовед, публицист; отец Витаутаса В. Ландсбергиса.
 Ландсбергис, Витаутас В. (род. 1962) — литовский поэт, прозаик, драматург, кинорежиссёр и кинопродюсер; сын Витаутаса Ландсбергиса.
 Ландсбергис, Габриэлюс (род. 1982) — литовский  политик, председатель партии Союз Отечества — Литовские христианские демократы; сын Витаутаса В. Ландсбергиса.
 Ландсбергис-Жямкальнис, Витаутас (1893—1993) — литовский архитектор, общественный и политический деятель; отец Витаутаса Ландсбергиса.
 Ландсбергис-Жямкальнис, Габриелюс (1852—1916) — литовский драматург, театральный деятель, публицист; отец Витаутаса Ландсбергис-Жямкальниса.

См. также 
 Ляндзбергис